Wormer (dorp), een dorp en voormalig zelfstandige gemeente in de Zaanstreek (Noord-Holland)
Wijdewormer, een dorp, polder en droogmakerij in de gemeente Wormerland (Noord-Holland)
Engewormer, een polder en droogmakerij